HMAS Voyager je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Voyager (D31)
 HMAS Voyager (D04)

Voyager